Rejon chmielnicki – jednostka administracyjna w składzie obwodu winnickiego Ukrainy.

Powstał w 1918. Ma powierzchnię 1250 km2 i liczy około 44 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Chmielnik.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada i 30 silskich rad, obejmujących 78 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy